Slovo chrásty/Chrásty může označovat:

 Krmné chrásty a natě (Chrást_(zemědělství)), nadzemní část rostliny
 Impetigo, nakažlivé kožní onemocnění, hlavně dětí
 množné číslo slova Chrást

Související články 
 chrasta/chrásta – strup, prašivina

Reference